Салих Халилович Халилов (1919 год, с. Хуты, Дагестанская область, СССР — 2004 год, Махачкала, Россия) — советский и российский военачальник, генерал-майор. Народный депутат СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда.

Биография 
Родился в селе Хуты, в Дагестане. Лакец.

Учеба 
Окончил Сухумское военное стрелково-пулеметное училище в 1941 году.

Карьера

Военного 
20 июня 1941 года Халилов был направлен в Харьковский военный округ, а 26 июня уже принимал участие в боевых действиях на владимиро-волынском направлении Западного фронта командиром стрелкового взвода. От звонка до звонка воевал С. Х. Халилов на фронтах Великой Отечественной войны и войны с Японией, испытывая горечь поражений и радость побед. И только 2 сентября 1945 года он завершил войну в Порт-Артуре. Прослужив в рядах Советской Армии без малого 40 лет, он прошел все ступени воинской службы от курсанта военного училища до генерала, от командира взвода, роты, батальона до командира воздушно-десантной дивизии и военного комиссара Дагестана.

В 1964-1974 гг. руководил 242 учебным центром ВДВ.

Семья 
Жена — Зинаида Кузьминична (1922 г. рожд.). Дети: сын — Валерий (1946 г. рожд.), сын — Вячеслав (1949-2022), генерал-лейтенант воздушно-десантных войск; дочь — Наталья (1956 г. рожд.).

Награды 
 Орден Дружбы (14.9.1999)
 Два ордена Красного Знамени
 Два ордена Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени 
 Орден Красной Звезды 
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени 
 Монгольский орден «За боевые заслуги» 
 23 медали

Память 
 12 мая 2012 года одному из скверов Махачкалы присвоили имя генерал-майора Халилова.                                                                                                                                     
 В городе Каспийск есть парк и улица имени Халилова.

См. также 
 Воздушно-десантные войска
 242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ

Примечания 

Похороненные в Махачкале
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Участники штурма Кёнигсберга
Народные депутаты СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда
Участники советско-японской войны (СССР)
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР